Die Schachbundesliga 2016/17 war die 42. Spielzeit der österreichischen Schachbundesliga. Meister wurde der SV Raika Rapid Feffernitz, der den SK Sparkasse Jenbach und den Titelverteidiger SC MPÖ Maria Saal knapp auf die Plätze 2 und 3 verwies. Aus der 2. Bundesliga waren Blackburne Nickelsdorf (Gruppe Ost), ASK Case IH Steyr St. Valentin (Mitte) und der Schachklub Bregenz (West) aufgestiegen; alle drei Aufsteiger mussten direkt wieder absteigen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der österreichischen 1. Bundesliga im Schach 2016/17.

Endtabelle 

Entscheidungen:

Spieltermine und -orte

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Chess-results.com: Ergebnisse der österreichischen Schach-Bundesliga 2016/17 – Kreuztabelle nach Rang
 Österreichischer Schachbund: 1. Bundesliga 

Sportveranstaltung in Österreich
Schachbundesliga (Österreich)
Schachveranstaltung 2016
bundesliga 201617 Osterreich
Sportsaison 2016/17